Benz Elegant – veicolo prodotto in serie dalla Benz & Cie
 Robert Elegant – scrittore e giornalista statunitense